Monogenismo o monogénesis puede designar a:
La teoría antropológica opuesta al poligenismo, que plantea el origen único de la actual especie humana. Se discutía la posibilidad del desarrollo de distintas formas de Homo erectus, una africana y otra asiática por lo menos, lo que daba la posibilidad de pensar que se habrían desarrollado cada una por su parte hasta convertirse en Homo sapiens las dos coexistiendo actualmente. Sin embargo, la teoría monogenista plantea la idea de que el origen de la actual especie humana moderna tiene un único origen casi con seguridad africano y que ronda los 150.000 a 200.000 años. (véase monogenismo (antropología)).
La teoría lingüística, opuesta a la poligénesis, que se refiere al origen único de las lenguas (véase Monogénesis y poligénesis lingüística).